Gedat ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gedat (1888–1914), deutscher Schwimmer
 Gustav-Adolf Gedat (1903–1971), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Wolfgang Gedat (1940–2019), deutscher Biologe